Åge Spydevold – calciatore norvegese
 Bjørn Spydevold – calciatore e allenatore di calcio norvegese
 Thor Spydevold – ex calciatore norvegese